Biokovka (jama)
Tvornica trikotaže Biokovka
Bolnica za medicinsku rehabilitaciju Biokovka